Mistrzostwa Świata Juniorów w Skeletonie 2017 odbyły się 28 stycznia 2017 roku w łotewskiej Siguldzie. Rozegrano po jednym ślizgu kobiet i po jednym mężczyzn. W zawodach zwyciężyli Rosjanie, Julia Kanakina wśród kobiet oraz Nikita Triegubow wśród mężczyzn.

Wyniki juniorów

Ślizg kobiet

Ślizg mężczyzn

Bibliografia 
 
 

2017 w skeletonie
2017 na Łotwie
Zawody skeletonowe